Kanálek je obecně malý kanál, může se jednat o:

akcesorní kanálek
centrální kanálek míšní
centrální vnitrobuněčný kanálek
cytoplasmatický kanálek
dekompresní kanálek
distální kanálek 
Gartnerův kanálek
Haversův kanálek 
hřbetní kanálek
chladicí kanálek
chuťový kanálek
Jesenského kanálek
kabelový kanálek
kanálek děložního hrdla
kanálek hlemýždě
kořenový kanálek – prostor uvnitř zubu
kostní kanálek
kouřový kanálek
ledvinný kanálek
licí kanálek
mazový kanálek
míšní kanálek
Mullerův kanálek
sběrací kanálek
sběrný kanálek
semenotvorný kanálek
slzný kanálek
Sylviův kanálek – dutina v lidském mozku
odpadní kanálek
odtokový kanálek (sprchový kanálek, koupelnový kanálek)
odvětrávací kanálek
odvodňovací kanálek
odvodný kanálek
oční kanálek
olejový kanálek
píštěl
proximální kanálek
pryskyřičný kanálek
přívodní kanálek
rotující kanálek
semicirkulární kanálek
tibiální kanálek
ventilační kanálek
virtuální kanálek
Wolfův kanálek